Грег Романю́к (; ) — американский (в молодости канадский) кёрлингист.

В составе мужской сборной США участник .  (2001).

В основном играл на позициях второго и третьего.

Родился и вырос в Канаде, там же начал заниматься кёрлингом, в середине 1990-х переехал в США.

Достижения 
 : золото (2001), серебро (2003), бронза (2011).
 : серебро (1990).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Брат Грега, Леон Романюк () — тоже кёрлингист, много раз братья играли в одной команде.

Грег начал заниматься кёрлингом в 1984 в возрасте 13 лет.

Примечания

Ссылки 
 Грег Романюк — Олимпийский и Паралимпийский комитет США (веб-архив)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу
Кёрлингисты Канады